The Walt Disney Company, conhecida como Walt Disney Productions até 1986, uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York.
Disney Enterprises, Inc., subsidiária da The Walt Disney Company; proprietária das marcas registradas da Disney e detentora dos direitos autorais da Disney.
Disney Consumer Products, antiga divisão da The Walt Disney Company; sucedida por Disney Parks, Experiences e Consumer Products.
Retlaw Enterprises, originalmente Walt Disney Inc, uma empresa privada de propriedade separada do próprio Walt Disney.
Walt Disney Imagineering ou WED Enterprises, subsidiária da The Walt Disney Company: pesquisa, desenvolvimento e engenharia.